, unique membre de la famille des Goniorhynchidae, est un  genre éteint et fossile de microsaures. Il a vécu à la fin du Permien inférieur en Amérique du Nord où il n'a été retrouvé qu'en Oklahoma. 

La seule espèce est  et le groupe est donc monotypique.

Présentation 
À l'origine connu sous le nom de Goniorhynchus, il fut rebaptisé en 1981, de même que la famille  des Goniorhynchidae fut renommée en 1988.

L'espèce Rhynchonkos stovalli a été découverte dans le comté de Cleveland en Oklahoma. 

Rhynchonkos partage de nombreuses similitudes avec Eocaecilia, un cécilie qui vivait en Arizona durant le début du Jurassique. La forte ressemblance entre Rhynchonkos et Eocaecilia peut être une indication que les cécilies sont les descendants des microsaures.
Néanmoins, ce liens ne fait plus désormais l'unanimité.

Description 
Rhynchonkos possède un corps de forme allongé avec au moins 37 vertèbres présacrées. La plupart de ses vertèbres avaient des côtes. Contrairement aux autres microsaures, l'anatomie de l'atlas de Rhynchonkos ne comprend pas de côte.  Rhynchonkos comme Euryodus partagent au niveau de cette vertèbre, d'importantes ressemblances avec celle des Nectridea. Comme ces derniers, l'arche de l'atlas est attaché au centrum, mais cela est probablement le résultat d'une convergence évolutive.

Étymologie 
Son nom spécifique, stovalli, lui a été donné en l'honneur de J. Willis Stovall (1891-1953), paléontologue américain.

Cladogramme Microsauria

Publications originales 
 Genre Rhynchonkos :
 
 Espèce Goniorhynchus stovalli :

Voir aussi 
 Goniorhynchidae
 Eocaecilia
 amphibiens

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Genre de lépospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Permien
Paléontologie aux États-Unis
Taxon fossile décrit en 1981